Мэ́тисон или Ме́тисон (, , ) — фамилия.

Известные носители:
 Джеймс Мэтисон (1796—1878) — британский предприниматель.
 Умльям Мэтисон (1870—?) — шотландский футболист.
 Ричард Мэтисон (1926—2013) — американский писатель и сценарист, работавший в жанрах фэнтези, ужасы и научная фантастика.
 Тим Мэтисон (род. 1947) — американский актёр, режиссёр и продюсер.
 Мелисса Мэтисон (род. 1950) — американский сценарист и продюсер.
 Ричард Кристиан Мэтисон (род. 1953) — американский писатель в жанре хоррор и сценарист.
 Джон Мэтисон (род. 1961) — британский кинооператор.
 Ханс Мэтисон (род. 1975) — британский актёр.

См. также 
 Клан Мэтисон — горный клан Шотландии.
 Мэсси — фамилия, происходящая из того же клана